Vrbka ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Vrbka, Gemeinde im Okres Kroměříž
Vrbka, Ortsteil von Budyně nad Ohří, Okres Litoměřice
Vrbka, Ortsteil von Ledeč nad Sázavou, Okres Havlíčkův Brod
Vrbka, Ortsteil von Postoloprty, Okres Louny
Vrbka, Ortsteil von Služovice, Okres Opava

 Hrubá Vrbka, Gemeinde im Okres Hodonín
 Malá Vrbka, Gemeinde im Okres Hodonín